Мисли́вська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Мисливська вулиця — вулиця в місті Дніпрі.
 Мисливська вулиця — вулиця в місті Донецьку.
 Мисливська вулиця — вулиця в Голосіївському районі міста Києва.
 Мисливська вулиця — вулиця в Дарницькому районі міста Києва.
 Мисливська вулиця — вулиця в місті Луцьку.
 Вулиця Мисливська — вулиця в місті Львові.
 Мисливська вулиця — вулиця в місті Рівному.
 Мисливська вулиця — вулиця в місті Чернівцях.

 Мисливська вулиця — зникла вулиця Києва, в місцевості Осокорки.

Вулиці